Santa Eulalia (en francés: Sainte-Eulalie; en portugués: Santa Eulália; en italiano: Sant'Eulalia) se puede referir a:

Religión

Personajes religiosos 
 Santa Eulalia de Mérida (292-304), virgen y mártir cristiana – Festividad: 10 de diciembre.
 Santa Eulalia de Barcelona - Festividad: 12 de febrero.
Las dos podrían estar basadas en el mismo personaje histórico, estando el personaje de Mérida más acreditado.

Edificios religiosos 
 Basílica de Santa Eulalia en Mérida.
 Catedral de Santa Eulalia, .
 Ermita de Santa Eulalia, .
 Iglesia de Santa Eulalia, .
 Ermita Santa Eulalia en Santa Olalla del Cala.

Divisiones administrativas

En España 
Asturias

Concejos
 Santa Eulalia de Oscos (C.P. 3377X), concejo del principado de Asturias.
Parroquias
 Santa Eulalia (de Cabranes) (C.P. 33310), parroquia del concejo de Cabranes.
 Santa Eulalia (de Morcín) (C.P. 33162), parroquia del concejo de Morcín.
 Santa Eulalia (de Tineo) (C.P. 33877), parroquia del concejo de Tineo.
 Santa Eulalia de Vigil (C.P. 33519), parroquia del concejo de Siero.
Aldeas
 Santa Eulalia (C.P. 33828), en Candamo.
 Santa Eulalia (C.P. 33813), en Cangas de Narcea.
 Santa Eulalia (C.P. 33391), en Gijón.
 Santa Eulalia (C.P. 33192), en Llanera.
 Santa Eulalia (C.P. 33889), en Pola de Allande.
 Santa Eulalia (C.P. 33127), en Soto del Barco.
 Santa Eulalia (C.P. 33610), en Turón.
 Santa Eulalia de Carranzo (C.P. 33590), en Llanes.
 Santa Eulalia de Manzaneda (C.P. 33919), en Oviedo.
 Santa Eulalia de Miño (C.P. 33874), en Navelgas.

Otras provincias
Ordenadas por provincia
 Santa Eulalia (C.P. 01439), localidad del concejo de Marinda, en el muniicpio de Cuartango, en la provincia de Álava.
 La Colonia Santa Eulalia (C.P. 03639), localidad situada entre los términos municipales de Sax y Villena en la provincia de Alicante.
 Santa Eulalia del Río (C.P. 07840), municipio de las islas Baleares.
 Santa Eulalia (C.P. 08XXX), barrio del municipio de Hospitalet de Llobregat, en la provincia de Barcelona.
 Santa Eulalia de Riuprimer (C.P. 08505), municipio de la provincia de Barcelona.
 Santa Eulalia de Ronsana (C.P. 08187), municipio de la provincia de Barcelona.
 Santa Eulalia (C.P. 17476), localidad en Gerona.
 Palau de Santa Eulalia (C.P. 17476), localidad en Gerona.
 Santa Eulalia de la Peña (C.P. 22193), localidad del municipio de Nueno, en la provincia de Huesca.
 Santa Eulalia la Mayor (C.P. 22192), localidad del municipio de Loporzano, en la provincia de Huesca.
 Santa Eulalia (C.P. 23413), localidad del municipio de Úbeda, en la provincia de Jaén.
 Santa Eulalia de Cabrera (C.P. 24745), municipio de la provincia de León.
 Santa Eulalia Bajera (C.P. 26585), municipio de La Rioja,el cual incluye en su término municipal a Santa Eulalia Somera.
 Santa Eulalia de Merille (C.P. 27866), parroquia del municipio de Orol, en la provincia de Lugo.
 Santa Eulalia (C.P. 39557), localidad del municipio de Polaciones, en Cantabria.
 Santa Eulalia (del Campo) (C.P. 44360), municipio en la provincia de Teruel.
 Santa Eulalia del Río Negro  (C.P. 49318), localidad del municipio de Rionegro del Puente, en la provincia de Zamora.
 Santa Eulalia de Tábara  (C.P. 49148), localidad del municipio de Moreruela de Tábara en la provincia de Zamora.
 Santa Eulalia de Gállego (C.P. 22806), municipio en la provincia de Zaragoza.

  En Guatemala 
 Santa Eulalia, municipio de Huehuetenango.

  En México 
 Santa Eulalia, en el estado de Chihuahua.

  En Perú 
 Santa Eulalia, distrito de la provincia de Huarochirí.

  En Portugal 
 Santa Eulália, freguesia del municipio de Arouca.
 Santa Eulália, freguesia del municipio de Elvas.
 Santa Eulália, freguesia del municipio de Seia.
 Santa Eulália, freguesia del municipio de Vizela.
 Santa Eulália, aldea de la freguesia de São Martinho de Mouros, municipio de Resende.
Nombre compuesto
 Santa Eulália de Rio Covo, freguesia del municipio de Barcelos.
 Santa Eulália de Arnoso, freguesia'' del municipio de Vila Nova de Famalicão.

Miscelánea 
 Secuencia de Santa Eulalia, texto literario escrito en lengua francesa, llamada en el momento de su composición simplemente romance, por oposición al latín. Data del año 880 u 881.
 Zona arqueológica de Santa Eulalia, en la provincia de Huelva, España.
 Santa Eulalia, tienda de moda de lujo en Barcelona.